Potato est un mot anglais qui signifie « pomme de terre » ou « patate ». Son pluriel est potatoes.
 Potato est un groupe de rock thaïlandais.
  est un film sud-coréen de 1987, seconde adaptation d'une nouvelle de Kim Dong-in.
 Les potatoes sont des grosses frites servies en restauration rapide.
 Potatoes est un film produit par Colin Low, sorti en 1976.
 Hot Potatoes est une suite logicielle permettant de créer des exercices pour les mettre en ligne sur internet.